William Parker peut se référer à plusieurs personnes :
 William Parker (?-1617), capitaine de navire anglais, corsaire et maire de Plymouth ;
 William Parker (1574/5-1622),  Morley et  ou  Monteagle, découvreur de la conspiration des poudres ;
 William Parker (1714-1802), théologien et clerc de l'Église d'Angleterre ;
 William Parker (1743-1802),  de Harburn, officier naval britannique ;
 William Parker (1781-1866),  de Shenstone, officier naval britannique ;
 William Kitchen Parker (1823-1890), naturaliste britannique ;
 William Parker (1886-1941), réalisateur de cinéma américain ;
 William Parker (né en 1952), musicien de free jazz américain.